Der Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2005 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rabat. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 30. April bis 8. Mai 2005 statt.

Im Einzel gewann Nuria Llagostera Vives gegen Zheng Jie mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Émilie Loit / Barbora Strýcová mit 3:6, 7:65 und 7:5 gegen Lourdes Domínguez Lino / Nuria Llagostera Vives.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2005 fand vom 30. April bis 2. Mai 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Rabat